Sonntag es la palabra alemana que denomina al día domingo. También puede referirse a:
 Heinz Rudolf Sonntag, sociólogo alemán.
 Sonntag, localidad austriaca en el distrito de Bludenz, Vorarlberg.
 Bild am Sonntag, periódico dominical alemán.
 Welt am Sonntag, periódico dominical alemán.